Вулиця Вавилова — вулиця у місті Сміла Черкаської області. Розпочинається перехрестям з вул. Громова, закінчується перехрестям з вул. Льва Толстого. Названа на честь російського біолога, академіка АН СРСР Миколи Вавилова.

Джерела 
 Давиденко О. Вулицями рідного міста. Історичний нарис. — Черкаси, 2002. — 64С.

Вулиці Сміли, названі на честь людей